Флаг муниципального образования Доможи́ровское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 17 октября 2011 года решением совета депутатов Вахновокарского сельского поселения № 147 как флаг Вахновокарского сельского поселения и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7263.

Законом Ленинградской области от 15 мая 2012 года, Вахновокарское сельское поселение переименовано в Доможировское сельское поселение.

Описание 
«Флаг Вахновокарского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба Вахновокарского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области синем, красном, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В поле выгнуто пересеченном червленью (красным) и лазурью (синим, голубым) двумя парами серебряных якорных лап в пояс, обращённых в разные стороны, соединённых посередине серебряным кольцом и вписанных по сторонам, причём верхняя пара якорных лап положена по линии деления поля; в лазури- золотой якорный крест, четверочастно расторгнутый таким же трилистным крестом с дамасцировкой».

Обоснование символики 

Золотой якорный крест, четверочастно расторгнутый таким же трилистным крестом с дамасцировкой — напоминание о Введено-Оятском женском монастыре, расположенном на территории Вахновокарского сельского поселения, а также о святом Александре Свирском, уроженце Сермаксы. Напротив монастыря, на другом берегу реки Ояти, в ныне не существующем селе Мандеры (Сермаксе) родился в начале XV века святой Александр Свирский.

Две пары серебряных якорных лап в столб, обращённых в разные стороны и соединённых посередине кольцом напоминают с одной стороны о былых землевладельцах дворянах Корсаковых, с другой — показывают былую важность Сермаксы как былой пристани у которой останавливались пароходы, следовавшие из Шлиссельбурга в Петрозаводск, символ навигации по Ояти и Свири. Одновременно и символ значительного числа судовладельцев в составе населения дореволюционной Доможировской волости.

Синий цвет (лазурь) — символ любви, мира, возвышенных устремлений, а также водных просторов Свири и Ояти.

Красный цвет — право, мужество, самоотверженность любовь, храбрость, неустрашимость. Символ труда, жизнеутверждающей силы, праздника, красоты, солнца и тепла. В древнерусской традиции — красный — «красивый».

По состоянию на 1917 года земли современного Вахновокарского сельского поселения входили в состав двух губерний — Санкт-Петербургской и Олонецкой. Пересечение полотнища красным и синим цветами напоминает о границе, проходившей по территории современного Вахновокарского поселения в старину между Новоладожским уездом Санкт-Петербургской губернии (геральдический цвет — червлень) и Лодейнопольским уездом Олонецкой губернии (лазурь).

Жёлтый цвет (золото) — символ божественного сияния, благодати, прочности, величия, солнечного света. Символизирует также могущество, силу, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, духовность, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Примечания 

Флаги с изображением якоря